

Patronyme 

 Henry John Chetwynd-Talbot (1803–1868), amiral et homme politique britannique ;
 Lionel Chetwynd (1940-), scénariste, producteur et réalisateur canadien.

Toponyme 
 Chetwynd, ville canadienne en Colombie-Britannique.